The Little Minister – cortometraggio del 1913 diretto da James Young
The Little Minister – cortometraggio del 1915 diretto da Percy Nash
The Little Minister – film del 1921 diretto da Penrhyn Stanlaws
The Little Minister – film del 1922 diretto da David Smith